Camino del Calvario o del Gólgota puede referirse a:

 Via Dolorosa, el recorrido que realizó Cristo en Jerusalén camino del monte Calvario.
 Via Crucis, la devoción cristiana que conmemora el camino al Calvario de Cristo.
 Las turbas, la procesión de la Semana Santa de Cuenca que representa el Camino del Calvario.
 Cristo llevando la cruz, el tema artístico, muy frecuente en el arte cristiano.